Laserpitium siculum är en flockblommig växtart som beskrevs av Spreng.. Laserpitium siculum ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
siculum